Anđeo čuvar, u kršćanstvu osobni čuvar i pomoćnik svake osobe
 Anđeo čuvar (album), album skupine Teens